Елдриџ има више значења:
 Елдриџ (Калифорнија)
 Елдриџ (Ајова)
 Елдриџ (Алабама)